Miejscowości w USA:
 Oak City – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
 Oak City – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Millard